Соревнования по теннису на летних Олимпийских играх 2020 года проходили с 24 июля по 1 августа 2021 года в теннисном парке «Ариакэ».

Победу в общекомандном зачёте одержала сборная Олимпийского комитета России: на счету российских теннисистов золотая и две серебряные награды. Второе место разделили команды Чехии, Швейцарии и Хорватии — в их активе по одной медали высшей пробы и серебряной награде. На XXXII летних Олимпийских играх свои первые медали выиграли представители Бразилии, Новой Зеландии и Украины, а теннисисты из Чехии и Хорватии впервые одержали победы.

В финальных матчах двух из пяти разрядов (мужском парном и смешанном) сыграли представители одной страны — Хорватии и ОКР соответственно.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Смешанный разряд

Квалификация

Ссылки 
 Теннис на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020       

Теннис на Олимпийских играх